Dit is een lijst van planetoïden 53701-53800. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (53701) - || 2000 DA98|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (53702) - || 2000 DW100|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (53703) - || 2000 DA101|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (53704) - || 2000 DN101|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (53705) - || 2000 DH102|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (53706) - || 2000 DB103|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (53707) - || 2000 DC103|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (53708) - || 2000 DZ103|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (53709) - || 2000 DS104|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (53710) - || 2000 DZ107|| 28 februari 2000 || LINEAR
|-
| (53711) - || 2000 DP108|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (53712) - || 2000 DR109|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (53713) - || 2000 DF110|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (53714) - || 2000 EY || 5 maart 2000 || K. Korlević
|-
| (53715) - || 2000 EB2 || 3 maart 2000 || LINEAR
|-
| (53716) - || 2000 EU7 || 2 maart 2000 || K. Korlević
|-
| (53717) - || 2000 EG10|| 3 maart 2000 || LINEAR
|-
| (53718) - || 2000 EB17|| 3 maart 2000 || LINEAR
|-
| (53719) - || 2000 EP19|| 5 maart 2000 || LINEAR
|-
| (53720) - || 2000 EN24|| 8 maart 2000 || Spacewatch
|-
| (53721) - || 2000 EO24|| 8 maart 2000 || Spacewatch
|-
| (53722) - || 2000 ER27|| 4 maart 2000 || LINEAR
|-
| (53723) - || 2000 EY29|| 5 maart 2000 || LINEAR
|-
| (53724) - || 2000 ET30|| 5 maart 2000 || LINEAR
|-
| (53725) - || 2000 EG32|| 5 maart 2000 || LINEAR
|-
| (53726) - || 2000 EL34|| 5 maart 2000 || LINEAR
|-
| (53727) - || 2000 ET34|| 5 maart 2000 || LINEAR
|-
| (53728) - || 2000 ET36|| 8 maart 2000 || LINEAR
|-
| (53729) - || 2000 EF37|| 8 maart 2000 || LINEAR
|-
| (53730) - || 2000 EL37|| 8 maart 2000 || LINEAR
|-
| (53731) - || 2000 EL39|| 8 maart 2000 || LINEAR
|-
| (53732) - || 2000 EZ40|| 8 maart 2000 || LINEAR
|-
| (53733) - || 2000 EA45|| 9 maart 2000 || LINEAR
|-
| (53734) - || 2000 EB46|| 9 maart 2000 || LINEAR
|-
| (53735) - || 2000 EQ47|| 9 maart 2000 || LINEAR
|-
| (53736) - || 2000 EJ48|| 9 maart 2000 || LINEAR
|-
| (53737) - || 2000 EQ48|| 9 maart 2000 || LINEAR
|-
| (53738) - || 2000 EZ48|| 9 maart 2000 || LINEAR
|-
| (53739) - || 2000 EB49|| 9 maart 2000 || LINEAR
|-
| (53740) - || 2000 EN50|| 10 maart 2000 || P. G. Comba
|-
| (53741) - || 2000 ER50|| 10 maart 2000 || P. G. Comba
|-
| (53742) - || 2000 ED55|| 10 maart 2000 || Spacewatch
|-
| (53743) - || 2000 EX55|| 5 maart 2000 || LINEAR
|-
| (53744) - || 2000 ET56|| 8 maart 2000 || LINEAR
|-
| (53745) - || 2000 EG57|| 8 maart 2000 || LINEAR
|-
| (53746) - || 2000 EM57|| 8 maart 2000 || LINEAR
|-
| (53747) - || 2000 EQ57|| 8 maart 2000 || LINEAR
|-
| (53748) - || 2000 EW57|| 8 maart 2000 || LINEAR
|-
| (53749) - || 2000 EL58|| 8 maart 2000 || LINEAR
|-
| (53750) - || 2000 EC61|| 10 maart 2000 || LINEAR
|-
| (53751) - || 2000 EN62|| 10 maart 2000 || LINEAR
|-
| (53752) - || 2000 EC64|| 10 maart 2000 || LINEAR
|-
| (53753) - || 2000 EV66|| 10 maart 2000 || LINEAR
|-
| (53754) - || 2000 ED69|| 10 maart 2000 || LINEAR
|-
| (53755) - || 2000 EA70|| 10 maart 2000 || LINEAR
|-
| (53756) - || 2000 EN70|| 10 maart 2000 || LINEAR
|-
| (53757) - || 2000 EP74|| 10 maart 2000 || Spacewatch
|-
| (53758) - || 2000 ED76|| 5 maart 2000 || LINEAR
|-
| (53759) - || 2000 EE76|| 5 maart 2000 || LINEAR
|-
| (53760) - || 2000 ET76|| 5 maart 2000 || LINEAR
|-
| (53761) - || 2000 EB77|| 5 maart 2000 || LINEAR
|-
| (53762) - || 2000 EM79|| 5 maart 2000 || LINEAR
|-
| (53763) - || 2000 EH80|| 5 maart 2000 || LINEAR
|-
| (53764) - || 2000 EV81|| 5 maart 2000 || LINEAR
|-
| (53765) - || 2000 EZ82|| 5 maart 2000 || LINEAR
|-
| (53766) - || 2000 EG83|| 5 maart 2000 || LINEAR
|-
| (53767) - || 2000 EV84|| 8 maart 2000 || LINEAR
|-
| (53768) - || 2000 EW84|| 8 maart 2000 || LINEAR
|-
| (53769) - || 2000 EU85|| 8 maart 2000 || LINEAR
|-
| (53770) - || 2000 EA86|| 8 maart 2000 || LINEAR
|-
| (53771) - || 2000 EL86|| 8 maart 2000 || LINEAR
|-
| (53772) - || 2000 EJ87|| 8 maart 2000 || LINEAR
|-
| (53773) - || 2000 EA92|| 9 maart 2000 || LINEAR
|-
| (53774) - || 2000 EL92|| 9 maart 2000 || LINEAR
|-
| (53775) - || 2000 EN92|| 9 maart 2000 || LINEAR
|-
| (53776) - || 2000 EO92|| 9 maart 2000 || LINEAR
|-
| (53777) - || 2000 EP92|| 9 maart 2000 || LINEAR
|-
| (53778) - || 2000 ER92|| 9 maart 2000 || LINEAR
|-
| (53779) - || 2000 EV93|| 9 maart 2000 || LINEAR
|-
| (53780) - || 2000 ED94|| 9 maart 2000 || LINEAR
|-
| (53781) - || 2000 EY94|| 9 maart 2000 || LINEAR
|-
| (53782) - || 2000 EZ94|| 9 maart 2000 || LINEAR
|-
| (53783) - || 2000 EC95|| 9 maart 2000 || LINEAR
|-
| (53784) - || 2000 EJ97|| 10 maart 2000 || LINEAR
|-
| (53785) - || 2000 EL97|| 10 maart 2000 || LINEAR
|-
| (53786) - || 2000 EM97|| 10 maart 2000 || LINEAR
|-
| (53787) - || 2000 EX101|| 14 maart 2000 || Spacewatch
|-
| (53788) - || 2000 EW103|| 14 maart 2000 || LINEAR
|-
| (53789) - || 2000 ED104|| 10 maart 2000 || LINEAR
|-
| (53790) - || 2000 EV105|| 11 maart 2000 || LONEOS
|-
| (53791) - || 2000 EF106|| 11 maart 2000 || LONEOS
|-
| (53792) - || 2000 EU109|| 8 maart 2000 || Spacewatch
|-
| (53793) - || 2000 EX110|| 8 maart 2000 || NEAT
|-
| (53794) - || 2000 EZ110|| 8 maart 2000 || NEAT
|-
| (53795) - || 2000 EB111|| 8 maart 2000 || NEAT
|-
| (53796) - || 2000 EK111|| 8 maart 2000 || NEAT
|-
| (53797) - || 2000 EL111|| 8 maart 2000 || NEAT
|-
| (53798) - || 2000 ER112|| 9 maart 2000 || LINEAR
|-
| (53799) - || 2000 EP118|| 11 maart 2000 || LONEOS
|-
| (53800) - || 2000 EZ118|| 11 maart 2000 || LONEOS|}

Planetoïdenlijsten